Чичикила има више значења:

 Чичикила (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Чичикила (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чичикила (Чичикила, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику